Live in Boston může odkazovat na alba nebo filmové záznamy různých interpretů:

 Live in Boston (album, Fleetwood Mac)
 Fleetwood Mac: Live in Boston
 Live in Boston (album, The Doors)
 Live in Boston (film)